Die Abkürzung TVG steht für:

 Tarifvertragsgesetz
 Teilvorgespanntes Glas
 Theologische Verlagsgemeinschaft (TVG) in Witten
 TV Großwallstadt, deutscher Handballverein
 TVG Großsachsen, deutscher Handballverein
 TVG (Fernsehsender), Fernsehsender aus Spanien
 TVG Touristik Vertriebsgesellschaft
 Trümmerverwertungsgesellschaft

Abkürzung